Romaniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Romanow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Romaniw, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Romaniw (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Romaniw (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Romaniw (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Romaniw (Luzk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Romaniw (Roschyschtsche)

siehe auch:
 Romanow (Begriffsklärung)